Khorsand ist der Familienname der folgenden Personen:

 Madjid Khorsand (1921–2018), persischer Mediziner, Autor und Hochschullehrer 
 Maria Khorsand  (* 1957), iranisch-schwedische Informatikerin und Managerin 
 Philippe Khorsand (1948–2008), französischer Schauspieler
 Solmaz Khorsand (* 1985), österreichische Journalistin und Autorin

siehe auch
 Khorsand (Keman), Stadt in Kerman, Iran